Rica Amaral (São Paulo, ) é um DJ brasileiro. Mentor da festa de psytrance XXXPerience, está na cena eletrônica desde de 1995, quando trocou os consultórios odontológicos pelas pick-ups.

Possui um álbum denominado Rave XXXperience. Seu set geralmente apresenta uma progressão, que começa do psy trance mais primitivo, com batidas secas e synthers obscuros, chegando até o Full On, que é a vertente mais dançante do psytrance com synthers harmoniosos e fáceis de ouvir.

É considerado um dos maiores artistas da cena eletrônica brasileira. Eleito melhor DJ de trance por quase 10 anos consecutivos em veículos consagrados de mídia como Folha de S.Paulo, Estado de São Paulo, DJ Sound, etc. O DJ esteve presente nos mais importantes eventos de música eletrônica brasileiros, tais como XXXperience, Skol Beats, Rock in Rio, Free Jazz Festival, BMF, Ceará Music, Planeta Atlântida, Creamfields, Coca Cola Music e Trancendence; e Fusion Festival, Arvika Festival, FullMoon Festival, Antharis, Boom Festival, Love Parade, Voov Xperience, Shiva Moon Festival e Liquid Time, entre outros, na Europa. 

DJs do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo